Устер () — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Устер. Население составляет 32 577 человек (на 31 декабря 2011 года). Официальный код — 0198.

В Устере родился Жан Хотц- государственный деятель, министр торговли Швейцарии в 1930-1950-е годы.

Спорт 
В 1998 году в городе прошёл чемпионат мира по полумарафону.

Известные спортсмены: футболист Джузеппе Маццарелли (футболист, р. 1972).

Ссылки 
 Официальная страница

Города кантона Цюрих

Коммуны кантона Цюрих